Gadog (Pacet), een plaats in Indonesië
Gadog (Megamendung), een plaats in Indonesië